Hornung ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Alfred Hornung (* 1945), deutscher Amerikanist
 Ariane Hornung (* 1965), deutsche Volleyballspielerin, siehe Ariane Radfan
 August Hornung (1867–1927), deutscher Schneider und Politiker (SPD)
 Christian Hornung (* 1981), deutscher römisch-katholischer Theologe, Kirchenhistoriker und Hochschullehrer
 Conrad Christian Hornung (1801–1873), dänischer Klavierbauer
 Elisabeth Hornung (* vor 1984), deutsche Opernsängerin (Mezzosopran)
 Erik Hornung (1933–2022), deutscher Ägyptologe
 Erik Hornung (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1982), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Ernest William Hornung (1866–1921), englischer Schriftsteller
 Ernst Hornung (1896–1969), Bürgermeister von Schwäbisch Hall 1945–1954
 Frank Hornung (1948–2019), deutscher Schauspieler und Maler
 Georg Friedrich Hornung (1891–1942), deutscher Kommunist, Widerstandskämpfer und Opfer des NS-Regimes
 Gerrit Hornung (* 1976), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Hans Hornung (1926–2014), deutscher Historiker, Bibliothekar und Hochschullehrer
 Hartmut Hornung (* 1952), deutscher Bildhauer, Maler und Grafiker
 Heinrich Hornung (1900–1981), deutscher Mediziner
 Helmut Hornung (* 1959), deutscher Journalist und Autor

 Hugo Hornung (1894–nach 1945), deutscher Reichsgerichtsrat und Ministerialrat im Reichsjustizministerium
 Ilse Hornung (1908–1994), österreichische Eiskunstläuferin

 Johann Hornung (um 1660–1715), estnischer Sprachwissenschaftler
 Joseph Hornung (1792–1870), Schweizer Genre- und Historienmaler sowie Zeichner und Lithograf
 Julia Hornung (* 1990), deutsche Jazzmusikerin
 Julius Wilhelm Hornung (1861–1929), deutscher Fotograf in Tübingen
 Klaudia Hornung (1962–2022), deutsche Ruderin und Architektin
 Klaus Hornung (1927–2017), deutscher Politikwissenschaftler und Publizist
 Konrad Hornung (1877–1964), österreichischer Generalmajor und SS-Brigadeführer
 Leopold Hornung (* 1978), deutscher Schauspieler
 Ludwig Hornung (* 1986), deutscher Jazzmusiker
 Luisa Hornung (* 1996), deutsche Skeletonpilotin
 Maria Hornung (1920–2010), österreichische Sprachwissenschaftlerin, Dialektologin und Namensforscherin
 Marianne Hornung-Grove (* 1942), deutsche Verwaltungs- und Verfassungsrichterin
 Maximilian Hornung (* 1986), deutscher Cellist
 Nelly Hornung (* 1935), deutsche Fußballschiedsrichterin
 Olga Sorkine-Hornung (* 1980), russische Informatikprofessorin
 Paul Hornung (1935–2020), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Paul Hornung (Fußballspieler) (* 1972), deutscher Fußballspieler 
 Philipp Jacob Hornung, deutscher Goldschmied
 Reinhard Hornung (* 1957), deutscher Filmemacher
 Richard Hornung (1850–1905), deutscher Konteradmiral
 Richard Hornung (1950–1995), US-amerikanischer Kostümbildner
 Sabine Hornung (* 1971), deutsche Archäologin und Musikerin
 Siegfried Hornung (* 1938), deutscher Politiker (CDU)
 Stephan Hornung (* 1974), deutscher Schauspieler, siehe Stephan Luca
 Veit Hornung (* 1976), deutscher Immunologe
 Wilhelm Hornung (1834–1884), württembergischer Fotograf und Maler in Tübingen

Siehe auch 

 Hornung, alter deutscher Name des Monats Februar

Weblinks 
 Hornung bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname